Мелик-Крамовы — армянская фамилия
 Мелик-Карамов, Николай Борисович
 Мелик-Карамов, Виталий Рачикович